Něftěgorsk může být:

 Něftěgorsk (Sachalinská oblast) – sídlo městského typu v Sachalinské oblasti v Rusku zničené v roce 1995 zemětřesením
 Něftěgorsk (Samarská oblast) – město v Samarské oblasti v Rusku